Мировая группа II — вторая по престижности ступень Кубка Федерации. В этой группе соревнуются сборные Украины, Японии, Чехии, Аргентины, Бельгии, Хорватии, Словакии и Австрии.

Победители выходят в Плей-офф Мировой группы, проигравшие — в Плей-офф 2-й Мировой группы.

Игры

Украина — Бельгия

Япония — Хорватия

Чехия — Словакия

Аргентина — Австрия

Ссылки 
 Официальный сайт 

Мировая группа